Пётр Кохановский:
 Кохановский, Пётр (1566—1620) — польский поэт и переводчик.
 Кохановский, Пётр (в монашестве Симон) — украинский и русский переводчик и проповедник начала XVIII века.